Российские нанотехнологии — междисциплинарный научный журнал, публикующий результаты фундаментальных и прикладных исследований наноразмерных объектов и наноматериалов. Издаётся 6 раз в год, первый номер вышел в конце 2006 года. Учредитель: НИЦ "Курчатовский институт". Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 72495 от 05.03.2018 года.

Журнал «Российские нанотехнологии» является мультдисциплинарным в области естественных и технических наук. Его двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2021 год составляет 0,660. Это 15 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2021 год среди мультидисциплинарных журналов. 

Электронная версия журнала — sciencejournals.ru/journal/nano/

Страница журнала на сайте Elibrary.ru - Российские нанотехнологии

Англоязычная версия журнала издается Pleiades Publishing и публикуется на сайте издательства Springer. С 2021 года англоязычная версия издается под названием Nanobiotechnology reports С 2006 по 2020 год англоязычная версия издавалась под названием Nanotechnologies in Russia. ISSN / eISSN англоязычной версии журнала 2635-1676 / 2635-1684.

Журнал входит в "белый список" научных изданий Российского центра научной информации (2022 год). Журнал "Российские нанотехнологии" под номером 29892, "Nanobiotechnology Reports" под номером 15703.

Журнал индексируется Web of Science и входит в раздел Core collection в Emerging Sources Citation Index по направлению Nanoscience & Nanotechnology - mjl.clarivate.com/home. Журнал индексируется Scopus по отраслям знаний Engineering, Electrical and Electronic Engineering, General Materials Science, Biomedical Engineering, Condensed Matter Physics, Bioengineering - scopus.com. Журнал индексируется SCImago - scimagojr.com До переименования журнал Nanotechnologies in Russia в системе SCImago в 2020 году входил в 3-й квартиль по направлениям Engineering (miscellaneous) и Materials Science (miscellaneous), а также в 4-й квартиль по направлениям Condensed Matter Physics и Nanoscience and Nanotechnology. Ожидается, что после переименования информация об индексировании журнала под новым названием станет доступной в 2024 году. 

Журнал индексируется международными базами данных, поэтому он соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 "О порядке присуждения ученых степеней", согласно которым "основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии".

В 2006—2018 годах главным редактором журнала был Михаил Владимирович Алфимов (академик РАН, директор, заведующий лабораторией Центра фотохимии РАН). В 2019 году его сменил на этом посту член-корреспондент РАН, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Валентинович Ковальчук.

Тематика 
Самоорганизующиеся структуры и наносборки
Наноструктуры, нанотрубки
Наноматериалы функционального и конструкционного назначения
Полимерные, биоорганические и гибридные наноматериалы
Устройства и изделия на основе наноматериалов и нанотехнологий
Нанобиология и генетика, омиксные технологии
Нанобиомедицина и нанофармацевтика
Наноэлектроника и нейроморфные вычислительные системы
Нанофотоника
Метрология, стандартизация и контроль нанотехнологий
Естественно-научные методы в изучении предметов культурного наследия
Нейрокогнитивные системы и технологии

Ссылки 
 Сайт журнала на сайте "Sciencejournals"
 Сайт англоязычной версии журнала на сайте издательства Pleiades Publishing
 Сайт англоязычной версии журнала на сайте издательства Springer
 Страница журнала на сайте Elibrary.ru
 Страница англоязычной версии журнала на сайте Elibrary.ru
 Архивная версия сайта журнала
 Архив номеров журнала за 2006—2010 годы в открытом доступе

Междисциплинарные научные журналы
Нанотехнологии в России
Журналы ВАК Минобрнауки России
Печатные издания, возникшие в 2006 году